Grand Bilbao ou en basque Bilbo Handia et espagnol Gran Bilbao est la grande région métropolitaine de Bilbao et une comarque dans la province de Biscaye, dans la Communauté autonome basque en Espagne.

Municipalités de la grande région métropolitaine de Bilbao 
 Grande région métropolitaine de Bilbao (35 municipalités)

Voir aussi 
 Liste des comarques de la communauté autonome du Pays basque
 Bilbao La Vieja

Comarque en Biscaye